Кромвелл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кромвелл, Джеймс (род. 1940) — американский актёр.
 Кромвелл, Джон (настоящее имя Элвуд Дэйгер Кромвелл; 1887—1979) — американский актёр, режиссёр и продюсер театра и кино.
 Кромвелл, Эл (1938 – 1995) — канадский блюзовый и фолк-музыкант.

Другое 
 Кромвелл — город в округе Карлтон, штат Миннесота, США.
 См. также 
 Кромвель (значения)
 Течение Кромвелла — холодное подповерхностное противотечение в Тихом океане.